Ла-Солана () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 134,18 км². Население — 16324 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля